In the Summertime, a Mungo Jerry dala (1970)
 In the Summertime, Shaggy dala (1995)
 In the Summertime, Slash dala (2006)